Servio – nome proprio di persona italiano maschile
Servio Mario Onorato, detto Servio – grammatico e commentatore romano
Gaspar Servio – calciatore argentino